Ильи́нский — посёлок (до 1964 года — село Ильинское; в 1964—2011 гг. — посёлок городского типа) в Пермском крае России, административный центр Ильинского района (городского округа).

География 

Расположен на берегу реки Обва, в частности, Обвинского залива Камского водохранилища.

История 
Село Ильинское было основано купцами Строгановыми. С 1770 года Ильинское являлось центром пермских владений Строгановых. Впервые село упоминалось в документах 1579 года.

13 апреля 1964 года село Ильинское Ильинского района было отнесено к категории посёлков городского типа и переименовано в Ильинский. В 2011 году преобразован в сельский населённый пункт (посёлок).

Население

Достопримечательности 
 Ильинский краеведческий музейhttps://xn----jtbfcaahddiqh6c7a1j.xn--p1ai/novosti/ Прекраснейший музей, где работают профессионалы своего дела. Богатая история последней столицы графов Строгановых. Музей расположен в здании Главного правления Пермским нераздельным имением графов Строгановых. Вы узнаете о социально-экономической жизни села Ильинского как центра строгановского имения на Урале в XVIII — начале XX в., о деятельности школы, театра, библиотеки, больницы и иконописной мастерской. Можно будет увидеть личные вещи и предметы быта представителей крепостной интеллигенции, архив, жалованную Строгановым грамоту Иоанна IV Грозного на владение землями в Перми Великой, старые гренадерские шапки лейб-гвардии Павловского полка образца 1802 года, коллекцию археологических находок, относящихся к ломоватовской культуре (V—IX вв. н. э.), деревянные изделия со знаменитой обвинской росписью, а также знаменитый деревянный костотряс XIX века.
 Церковь Ильи Пророка
 Лесопарк «Кузьминка»
Населённый пункт входит в перечень исторических городов России.

Люди, связанные с посёлком 
 Строганов, Григорий Дмитриевич
 Теплоухов, Сергей Александрович
 Гашев, Николай Михайлович
 Воронихин, Андрей Никифорович

Примечания

Ссылки 
 Сайт района
 

Районные центры Пермского края
Населённые пункты Ильинского района (Пермский край)
Бывшие посёлки городского типа Пермского края